Katsuya Nagato (Chiba, 15 de janeiro de 1995) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Katsuya Nagato começou a carreira no Vegalta Sendai. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai